

Armi 
 F-89 Scorpion – aereo da caccia statunitense
 FV101 Scorpion – cingolato da ricognizione britannico
 vz 61 Skorpion – pistola mitragliatrice cecoslovacca

Cinema 
 Scorpion – film del 2007 diretto da Julien Seri

Letteratura 
 Scorpion – romanzo di Mildred B. Davis del 1977

Musica 
 Scorpion – album della rapper Eve
 Scorpion – album del rapper Drake

Televisione 
Scorpion – serie televisiva statunitense del 2014
 Il patto dello scorpione (Scorpion) – episodio di Star Trek: Voyager diviso in prima e seconda parte, rispettivamente nella terza e nella quarta stagione

Personaggi 
 Scorpion – personaggio del videogioco Mortal Kombat
 Scorpion – personaggio dei fumetti Atlas/Seaboard Comics
 Scorpion – soprannome di Kara Thrace, personaggio di Battlestar Galactica
 Scorpione (Scorpion) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 Scorpione (disambigua)
 Scorpio